Avricourt ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Avricourt (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
Avricourt (Moselle) im Département Moselle
Avricourt (Oise) im Département Oise